Adalbert av Preussen kan syfta på följande personer:

 Adalbert av Preussen (1811–1873), preussisk marinofficer
 Adalbert av Preussen (1884–1948), tysk prins